Conteville, település Franciaországban, Calvados megyében
Conteville, település Franciaországban, Eure megyében
Conteville település Franciaországban, Oise megyében
Conteville, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Conteville, település Franciaországban, Somme megyében
Conteville-lès-Boulogne, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Conteville-en-Ternois, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében